Il World Group II 2009 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 2009, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Slovacchia vs. Belgio

Svizzera vs. Germania

Serbia vs. Giappone

Ucraina vs. Israele

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2009